O Jundiaí Shopping é um empreendimento do grupo Multiplan, inaugurado em 18 de outubro de 2012 em Jundiaí/SP. Com investimento total de R$ 317 milhões, o complexo conta com mais de 220 lojas e 36.439 mil m² de Área Bruta Locável. No mix de lojas, estão presentes marcas inéditas na cidade, como Pandora, Havanna, Le Lis Blanc, Dudalina, Zara, Outback, L’Occitane, Calvin Klein, Cotton On, Maremonti, Madero, Aramis, Cinépolis, Sephora, HotZone, Camicado e Swarovski. Marcas que nasceram em Jundiaí ou franquias comandadas por jundiaienses também se destacam. Algumas das suas principais âncoras são C&A, Renner, Riachuelo, Centauro, Saraiva, Zara, Oba Horti-Fruti entre outras.

Shopping centers de São Paulo (estado)
Shopping centers de propriedade da Multiplan
Shopping centers administrados pela Multiplan
Jundiaí

Referências